Die FS Investments U.S. Squash Open Championships 2019 fanden vom 5. bis 12. Oktober 2019 in der Drexel University in Philadelphia, Pennsylvania, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2019/20 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2019/20 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Vorjahressieger waren Mohamed Elshorbagy bei den Herren und Raneem El Weleily bei den Damen. Bei den Herren erreichte Elshorbagy erneut das Finale, in dem er auf den topgesetzten Ali Farag traf. Wie schon 2017 setzte sich Farag in drei Sätzen durch, er gewann die Partie mit 11:4, 11:7 und 11:2. Im Damenfinale trafen Nouran Gohar und Nour El Tayeb aufeinander, nachdem beide die topgesetzten Raneem El Weleily und Camille Serme jeweils im Halbfinale bezwungen hatten. El Tayeb hatte bereits Matchbälle im dritten Satz, Gohar drehte die Partie jedoch noch zu ihren Gunsten und gewann das Spiel mit 3:11, 8:11, 14:12, 11:8 und 11:7.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 48 Spielern. Die acht besten Spieler bei den Herren und die 16 besten Spielerinnen bei den Damen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Andrew Douglas und Spencer Lovejoy bei den Herren sowie Sabrina Sobhy und Laila Sedky bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 185.500 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

2019
Squashturnier in Philadelphia
PSA World Tour 2019/20
PSA World Tour der Damen 2019/20